Haberberg ist der Name folgender Orte:

 Haberberg (Königsberg), ein ehemaliger Stadtteil von Königsberg in Preußen, jetzt Kaliningrad bezeichnet
 Haberberg (Gemeinde Griffen), eine Katastralgemeinde und Ortschaft in der Gemeinde Griffen, in Kärnten, Österreich
 Haberberg (Gemeinde Kirchdorf), eine Ortschaft in der Gemeinde Kirchdorf in Tirol, Österreich
 Haberberg (Gemeinde Aurach), eine Ortschaft in der Gemeinde Aurach bei Kitzbühel, Tirol, Österreich
 ein Berg in Burkheim am Kaiserstuhl (291 Meter)

Siehe auch:
 Habersberg